Се́льское поселе́ние «Деревня Погореловка» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Деревня Погореловка» — в Перемышльском районе.
 Сельское поселение «Деревня Погореловка» — в Юхновском районе.